Чемпионат Исландии по футболу — является 94-м сезоном с момента его создания. Сезон стартовал 14 мая 2005 года и закончился в 23 сентября 2005 года. В чемпионате приняло участие 10 команд.

Команды

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Распределение мест по турам

Ссылки 
 Official website 
 Football-Lineups 

Чемпионат Исландии по футболу
Футбол в Европе в 2005 году
2005 год в Исландии